Northport kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Northport (Alabama)
Northport (Michigan)
East Northport (New York)
Northport (New York)
Northport (Washington)